Macroveliidae är en familj av insekter. Macroveliidae ingår i överfamiljen Hydrometroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Macroveliidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Macroveliidae